Everstein bezeichnet:
 Everstein (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Burg Everstein auf dem Burgberg, bei Bevern, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Evertsteinsche Burg, in Polle, Landkreis Holzminden, Niedersachsen, siehe Polle#Burgruine
 Eversteiner Fehde, Erbfolgekrieg in der damaligen Grafschaft Lippe
 Eiserner Eversteiner, jährlich in Plauen verliehener Folkmusikpreis

Everstein ist der Familienname folgender Personen:
 Richeza von Everstein (1130/40–1185), Tochter von Wladyslaw II. von Polen und Agnes (Tochter von Markgraf Leopold III von Österreich; Cousine von Kaiser Friedrich Barbarossa)
 Agnes von Everstein (1600–1655), Fräuleinhofmeisterin bei Kaiserin Eleonora Gonzaga
 Kaspar Graf von Everstein (1604–1644), hessischer Generalleutnant aus Hessen, siehe Kaspar von Eberstein